Apokalypse bezeichnet:

 den Weltuntergang
 Apokalypse, eine Gattung der religiösen Literatur
 apokryphe und gnostische Apokalypsen, darunter:
 Apokalypse des Abraham
 Apokalypse des Adam
 Griechische Baruch-Apokalypse
 Syrische Baruch-Apokalypse
 Esra-Apokalypse 
 4. Buch Esra
 Apokalypse des Moses
 Visio Sancti Pauli, eine apokryphe Paulus-Apokalypse
 Apokalypse des Paulus (NHC), gnostische Paulus-Apokalypse aus den Nag-Hammadi-Schriften
 Apokalypse des Petrus
 Handschriften mit der Offenbarung des Johannes (Johannes-Apokalypse) oder Apokalypsenkommentare, darunter:
 Bamberger Apokalypse
 Beatus-Apokalypsen mit dem Kommentar des Beatus von Liébana
 Berry-Apokalypse
 Douce-Apokalypse
 Trierer Apokalypse
 Kunstwerke mit apokalyptischen Darstellungen, darunter:
 Apokalypse (Dürer), Serie von Holzschnitten von Albrecht Dürer
 Apokalypse (Wandteppich) in Angers
 geografische Objekte:
 Halle des Blauhöhlensystems

Siehe auch:
 Eschatologische Rede Jesu (Endzeitrede Jesu, die „kleine Apokalypse“)
 Apocalypse
 Apokalyptik
 Apokalyptische Reiter
 Sechshundertsechsundsechzig